Carles V de França (1337-1380), rei de França
 Carles V del Sacre Imperi Romanogermànic, emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i rei de Castella i Aragó (1500-1558)
 Carles V de Lorena (1643-1690), duc de Lorena
 Carles V de Nàpols (1661-1700), rei de Castella, Aragó i Nàpols
 Carles Maria Isidre de Borbó (1788-1855), pretendent carlí autoproclamat rei d'Espanya amb el nom de Carles V d'Espanya durant la Primera Guerra Carlina